«Наварин» — линейный крейсер Российского императорского и советского флота типа «Измаил».

История корабля 
Заказан по «Программе спешного усиления Балтийского флота 1912—1916 гг.», утверждённой ГД 6 июня 1912 совместно с «Законопроектом о военно-морском флоте», предусматривающем иметь к 1930 году две действующие и одну резервную эскадры в составе БФ.

Заложен 6 декабря 1912 года на Адмиралтейском заводе в Санкт-Петербурге, строитель В. И. Невражин. Спущен на воду 9 ноября 1916 года. Из-за неблагоприятной экономической ситуации постройка крейсера была затруднена, несмотря на то, что считалась первостепенной задачей завода.

После Февральской революции постройка линейного крейсера замедлилась на стадии готовности по корпусу 52 %, а после Октябрьской революции вовсе прекратилась, причём корпус корабля был сдан на долговременное хранение в порт. После окончания Гражданской войны было рассмотрено несколько проектов достройки «Наварина», однако недостаток средств не позволил их реализовать. 21 августа 1923 года «Наварин» был продан немецкой судоразделочной фирме и 16 октября подготовлен к буксировке в Гамбург, где вскоре разделан на металл.

Примечания

Литература 
 Виноградов С. Е. «„Измаил“: сверхдредноут Российской империи» — Морская коллекция, 2001
 В. Ю. Усов «Линейные крейсеры типа „Измаил“» — Судостроение, 1986, № 7 По материалам ЦГАВМФ
 Л. А. Кузнецов «Почему не достроили линейные крейсеры типа „Измаил“» — Сборник Гангут № 1

Ссылки 
 Линейный крейсер «ИЗМАИЛ», Россия (проект)
 История создания и службы русских линкоров. Трудный путь к совершенству
 Линейный крейсер «Наварин» — фотографии
 Серия Измаил

Военные корабли Балтийского флота
Линейные крейсера типа «Измаил»